La Légende du saint buveur, une nouvelle de Joseph Roth ;
 La Légende du saint buveur, un film d'Ermanno Olmi sorti en 1988.